Iriarte ist der Familienname folgender Personen:

 Alfredo Iriarte (1932–2002), kolumbianischer Historiker und Schriftsteller
 Beatriz Mariana Torres Iriarte, siehe Lolita Torres (1930–2002), argentinische Schauspielerin und Sängerin
 Bernardo de Iriarte (1735–1814), spanischer Politiker und Diplomat
 Brígido Iriarte (1921–1984), venezolanischer Leichtathlet
 Cruz Ibero Iriarte (spanischer Handballtrainer)
 Domingo de Iriarte (1739–1795), spanischer Diplomat
 Frédéric Iriarte (* 1963), französisch-schwedischer Designer und Künstler
 Ignacio de Iriarte (1620–1685), spanischer Maler
 Juan de Iriarte (1702–1771), spanischer Sprachwissenschaftler
 Juan José Iriarte (1913–1999), argentinischer Geistlicher, Erzbischof von Resistencia
 Luis Iriarte (* 1997), peruanischer Sprinter
 Manuel Candamo Iriarte (1841–1904), peruanischer Politiker, siehe Manuel Candamo
 Ramon Iriarte (* 1930), venezolanischer Opernsänger
 Raúl Iriarte (1916–1982), argentinischer Tangosänger
 Remberto Iriarte Paz (* 1919), bolivianischer General und Diplomat
 Santos Iriarte (1902–1938), uruguayischer Fußballspieler
 Tomás de Iriarte (1750–1791), spanischer Dichter
 Tomás de Iriarte (Militär) (1794–1876), argentinischer Militär und Chronist

Siehe auch:
 Charles Yriarte (1832–1898), französischer Schriftsteller
 Iriarteeae